Allium odorum  es una especie no aceptada y puede referirse a:

Allium odorum descrita por Kar. & Kir. es el  Allium angulosum de L.
Allium odorum descrita por L. es el Allium ramosum de L.
Allium odorum descrita por Lapeyr. es el  Allium ericetorum de Thore
Allium odorum descrita por Ten. es el Allium nigrum de L.
Allium odorum descrita por Thunb. es el Allium thunbergii de G.Don

Referencias